Беха́р () — одна из 8 областей (шахрестанов) иранской провинции Хамадан. Административный центр — город Бехар.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Лаледжин (بخش لالجین)
 Салехабад (بخش صالح‌ آباد)
Население области на 2006 год составляло 121 590 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хамадана